Il velo dipinto – romanzo del 1925 di William Somerset Maugham
Il velo dipinto (The Painted Veil) – film del 1934 diretto da Richard Boleslawski
Il velo dipinto (The Painted Veil) – film del 2006 diretto da John Curran